Squadra – gruppo di persone che gareggiano in uno sport.
Squadra – gruppo di persone finalizzato allo svolgimento di un compito (manutenzione, servizio di polizia, servizio antincendio).
Squadra – insieme territoriale di villaggi, in alternativa alla pieve.
Squadra – Strumento da disegno.
Squadra – unità militare.
Squadra – altro nome della costellazione del Regolo
Squadra – frazione di Adrara San Martino in Provincia di Bergamo

Pagine correlate 
La squadra

Altri progetti